Tenisový turnaj WTA Istanbul Cup 2010 se konal ve dnech 26. července - 1. srpna v tureckém Istanbulu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Petra Kvitová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (vítězka)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (semifinále)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Patty Schnyderová (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= F Schiavone
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Keothavong
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ç Büyükakçay
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Baltacha
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= J Makarova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= V Razzano
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= P Özgen
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= A Petkovic
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= J Švedova
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Vögele
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= B Jovanovski
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Vesnina
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Rodionova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= B Eraydın
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= T Malek
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= T Pironkova| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= F Schiavone
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Baltacha
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= E Makarova
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= A Petkovic
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= S Vögele
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Vesnina
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Rodionova
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= C Pironkova
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= E Baltacha
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= A Petkovic
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Vesnina
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A Rodionova
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= A Petkovic
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3=62
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= E Vesnina
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3='''7
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
  Marija Kondratěvová /  Vladimíra Uhlířová (finále)
  Andrea Petkovicová /  İpek Şenoğluová (1. kolo)
  Sandra Klemenschitsová /  Patty Schnyderová (čtvrtfinále)
  Sorana Cîrsteaová /  Marina Erakovićová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Istanbul Cup
Tenis v Turecku v roce 2010